García Álvarez de Toledo est une lignée de nobles espagnols  :

García Álvarez de Toledo (1er duc d'Albe) : né en 1424 - mort le , est un militaire et homme politique espagnol, un chef militaire et Grand d'Espagne.

García Álvarez de Tolède (1514-1577)  : né en 1546 – mort en 1627,  est un militaire, homme politique espagnol et grand d'Espagne.

García Álvarez de Tolède y Mendoza : né le  à Naples – mort le  à Madrid, est un militaire et homme politique espagnol, VIe Marquis de Villafranca del Bierzo et Grand d'Espagne.